Es gibt (Stand: Januar 2019) dreizehn Nationalparks in Kasachstan, die vorwiegend im Süden sowie Osten des Landes liegen.

Weblinks 

 kz.government.kz/ (kasachisch)

Kasachstan
 Nationalparks In Kasachstan